Улица 40 лет Октября́ — улица в микрорайоне Балашиха-3 города Балашиха Московской области. Соединяет микрорайоны Балашиха-3 и Балашиха-2.

Описание 
Улица расположена в микрорайоне Балашиха-3, в западной части его жилой застройки с прямоугольной сеткой кварталов.

Отходит на север, несколько под углом, от проспекта Ленина. Движение на участке до следующего перекрёстка с улицей Белякова — одностороннее. Западная сторона этого участка занята территорией МУП «Балашихинский водоканал». После перекрёстка улица несколько меняет направление на перпендикулярное улице Белякова, чем соответствует прямоугольной планировке расположенных восточнее жилых кварталов. Вся западная сторона улицы занята территорией ОАО «Криогенмаш».

На следующем регулируемом перекрёстке от неё на восток отходит улица Чехова. Напротив находится проходная ОАО «Криогенмаш». Далее вся восточная сторона до следующего перекрёстка занята кирпичными гаражными постройками с въездом на их территорию. Сразу за ними на регулируемом перекрёстке на восток отходит Московским проездом, за которым расположен Балашихинский городской суд. На небольшом расстоянии от здания суда также на восток отходит Северный проезд.

Далее улица в виде проезда идёт через лесные массивы Озёрного лесопарка, соответствуя его сетке кварталов. Ранее этот лесной участок, выходящий к микрорайону Балашиха-2, назывался Соединительным шоссе. Примерно посередине этой трассы дорога поворачивает под прямым углом на запад. Её продолжение на север от поворота выполнено в виде асфальтированной пешеходной дорожки с фонарным освещением (не работает).

Улица 40 лет Октября заканчивается на южной окраине Балашихи-2, где с помощью развязки она пересекается сразу с несколькими улицами, идущими в различных направлениях: 40 лет Победы, Текстильщиков, Терешковой и Спортивной.

Нумерация домов — от проспекта Ленина.

Примерно с 2015—2016 гг. в официальных документах именуется как проезд 40 лет Октября.

Здания и сооружения 
Нечётная сторона

Чётная сторона

Транспорт

См. также 
 Список улиц Балашихи

Примечания

Литература

Ссылки 
 Россия, Московская область, Балашиха, улица 40 лет Октября
 БалашихаИнфо — Карта Балашихи — Балашиха, ул. 40 лет Октября
 Карта Балашихинского района с номерами домов — Улица 40 лет Октября (лист 25)

Улицы Балашихи